

Geografia dos Estados Unidos 
Bennett (Colorado) — cidade
Bennett (Iowa) — cidade
Condado de Bennett — no Dacota do Sul

Pessoas 
Arnold Bennett (1867–1931) —  romancista britânico

Ver também 
Bennet
Bennettsville

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes